Galeria Na Piętrze w Toruniu – galeria sztuki toruńskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków.

Lokalizacja 
Galeria "Na Piętrze" mieści się na terenie Zespołu Staromiejskiego w siedzibie Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego przy ul. św. Ducha  8/10/12.

Charakterystyka 
Galeria "Na Piętrze" powstała w 1992 roku z inicjatywy toruńskiego oddziału ZPAP i mieści się w jego siedzibie. Galeria  organizuje cykliczne wystawy twórczości członków ZPAP  z Torunia i innych miast Polski. Współpracuje  także z innymi galeriami znajdującymi się w Toruniu, m.in. z Galerią Sztuki „Wozownia”, organizując z nią doroczne wystawy: "Dzieło Roku" i "Sztuka młodych na piętrze".

Ponadto Galeria "Na Piętrze" prowadzi działalność edukacyjną, organizując dla studentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zajęcia przy okazji swoich wystaw malarstwa, rzeźby, rysunku, grafiki, fotografii i innych form artystycznych.

Wystawy 
W 2015 roku można było zobaczyć następujące wystawy prac:
 Wystawa Wiesława Smużnego "Heliotropy Torunia" 
 Wystawa Edyta Matejkowska, Jakub Matejkowski - malarstwo i rzeźba
 Wystawa Iwony Stępień "RYSUNKI POZYTYWNE" organizowana przez Galerię ROKA
 "ANNALE 2014/2015" - doroczna wystawa prezentująca dorobek twórczy członków Okręgu Toruńskiego ZPAP
 Wystawa Justyny Jaworskiej "Życie to sztuka? Sztuka to życie?"
 Wystawa Sabiny Kusz "W drodze" 
 Wystawa zbiorowa (Agnieszka Janiszewska, Andrzej Masianis, Agata Nagórska, Ewa Nowiszewska, Jolanta Płotkowska, Joanna Sitko, Wiesław Smużny) "KRESKA LINIA KRAWĘDŹ"
 Wystawa rysunków Jolanty Płotkowskiej
 Wystawa prac członków Okręgu Toruńskiego ZPAP "Nowy Rozdział"
 Wystawa malarstwa Joanny Strzeleckiej-Traczykowskiej

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona galerii

Galerie sztuki w Toruniu
Polskie galerie sztuki